The Village Smithy est le nom anglophone de deux courts métrages. 
 The Village Smithy sorti en 1936.
 Donald forgeron, sorti en 1942.